Skwentna steht für:

 Skwentna (Alaska), eine Siedlung in Alaska
 Skwentna River, einen Fluss in Alaska